Neva je lahko:

Neva, žensko osebno ime
 Neva, reka v Rusiji